Duran Duran — перший студійний альбом англійської групи Duran Duran, який був випущений 15 червня 1981 року.

Композиції 
 Girls on Film - 3:32
 Planet Earth - 4:03
 Anyone Out There - 4:02
 To the Shore - 3:51
 Careless Memories - 3:55
 Night Boat - 5:24
 Sound of Thunder - 4:07
 Friends of Mine - 5:43
 Tel Aviv - 5:20

Учасники запису 
 Саймон Ле Бон — вокал
 Нік Роудс — клавішні
 Джон Тейлор — бас-гітара
 Роджер Тейлор — ударні
 Енді Тейлор — гітара

Джерела 
 Duran Duran  allmusic
 Duran Duran  last.fm

Альбоми Duran Duran
Англомовні музичні альбоми